Ма́йское се́льское поселе́ние — муниципальное образование Белгородского района Белгородской области России.

Административный центр — посёлок Майский.

Географическое положение 
Посёлок Майский расположен в 12 км на юго-запад от Белгорода по левую и правую стороны автомагистрали  Москва — Симферополь.

История 
Майское сельское поселение образовано 20 декабря 2004 года в соответствии с Законом Белгородской области № 159.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации
 Сельское поселение на сайте Белгородского района

Сельские поселения Белгородской области
Муниципальные образования Белгородского района